Namba, un des grands quartiers de la ville d'Osaka
 Ken Namba, compositeur, interprète et chercheur japonais
 Yasuko Namba, alpiniste japonaise